Квипрокво (Quiproquo) — недоразумение.

 Квипрокво́ (:fr:Quiproquo) — букв. «кто вместо кого» — фразеологизм, означающий недоразумение, в связи с тем, что одно лицо, вещь, понятие принято за другое, но только при театральном контексте. Используется в романских языках.
 Квипрокво́ (:fr:Quid pro quo) — букв. «то за это» — фразеологизм, означающий недоразумение, в связи с тем, что одно лицо, вещь, понятие принято за другое, но только в контексте транскрипции или переписывания данных текста, а также общего права и сексуальных домогательств. Используется в английском языке.
 Услуга за услугу (:en:Quid Pro Quo) — оригинальное название Quid Pro Quo (Квипрокво) — американский фильм 2008 года. Гл. роли: Стал, Ник, Фармига, Вера, Шрейбер, Пабло, Бёртон, Кейт.